Batowo – wieś w Bułgarii
 Batowo – wieś w Polsce
 Batowo – wieś w Rosji

Zobacz też 
 Batowo (gromada)